Gijsbert Karel van Hogendorp (1762–1834) - Nederlands politicus
 Gijsbert van Hogendorp (1668-1750) - ontvanger-generaal van de Unie van Utrecht, rijksgraaf van het Heilige Roomse Rijk
 KW-110 Gijsbert Karel van Hogendorp (schip, 1914) - Nederlandse logger, vernoemd naar bovenstaande politicus